Ursynów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Głowaczów
 Ursynów – gromada w Ursynowie
 Ursynów – dzielnica Warszawy
 Ursynów – stacja warszawskiego metra
 Ursynów M-6 – prototypowy poduszkowiec